Moba fait notamment référence à :
 Moba, un territoire et une localité en République démocratique du Congo ;
 Moba, une région dans l’État d’Ekiti au Nigeria.
 les Moba, un peuple d'Afrique de l'Ouest.
 La langue moba, appellation courante du ben, est une langue oti-volta parlée dans le nord du Togo.

Le sigle MOBA peut faire référence à :
 Arène de bataille en ligne multijoueur ou , un genre de jeu vidéo.
 , un musée au Massachusetts.

Homonymie de toponyme